

Населені пункти та їхні частини

 Яскулки — село в гміні Рашкув Островського повіту Великопольського воєводства;
 Яскулки — село в гміні Каменець Гродзиського повіту Великопольського воєводства;
 Яскулки — частина села Стшельце-Мале в гміні Масловиці Радомщанського повіту Лодзинського воєводства;
 Яскулки — частина села Сульгостув (Сульґостув) у гміні Кльвув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства.

Примітки